Александар Буснић (Београд, 4. децембра 1997) српски је фудбалер који тренутно наступа за Војводину.

Каријера 
Буснић је прошао млађе селекције Рада и са тим клубом освојио прво место на табели омладинске лиге Србије за такмичарску 2014/15. На тај начин је заједно са вршњацима учестовао у УЕФА Лиги младих. Сезону и по наступао је као бонус играч у екипи Жаркова, пре него што се лета 2017. вратио у матични клуб. Затим је још годину дана провео на позајмици у Бежанији, претходно потписавши професионални уговор са Радом. По истеку позајмице вратио се међу првотимце Рада, где се у наредним сезонама усталио у постави. Лета 2020. Буснић је продужио уговор за наредне три године. У јуну 2021. године Буснић је прешао у Војводину, са којом је потписао трогодишњи уговор.

Буснић је у јануару 2021. добио позив за учешће на турнеји репрезентације Србије, састављене претежно од фудбалера из домаће Суперлиге. Дебитовао је истог месеца на пријатељском сусрету са Доминиканском Републиком у Санто Домингу, ушавши у игру неколико минута пред крај утакмице уместо Јована Нишића.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Трофеји и награде 
Рад
 Омладинска лига Србије : 2014/15.

Жарково
 Куп Београда : 2016.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1997.
Српски фудбалери
Спортисти из Београда
Фудбалери Рада
Фудбалери Жаркова
Фудбалери Бежаније
Фудбалери Војводине
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Везни играчи у фудбалу
Српски фудбалски репрезентативци